Sa steht für:
 Sa (König), einen altägyptischen König der 3. Dynastie
 Sa-Schleife, altägyptische Hieroglyphe
 Sa (Kana), japanisches Schriftzeichen
 Sa (Aksara Jawa), javanesisches Schriftzeichen
 Sāʿ, eine arabische Volumeneinheit

Sá steht für:
 Sá (Arcos de Valdevez), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Sá (Monção), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Monção, Portugal
 Sá (Ponte de Lima), Ort in Portugal

Ša steht für:
 Շ, den 23. Buchstaben des armenischen Alphabets

Sa bzw. Sá ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Ferreira Menezes Sá (* 1983), brasilianische Volleyballspielerin
 André Sá (* 1977), brasilianischer Tennisspieler
 Ary de Sá (1928–2020), brasilianischer Weitspringer und Sprinter
 Emmanuel Sá (1530–1596), portugiesischer Theologe, Priester und Lehrer
 Filipe Correia de Sá (* 1953), angolanischer Journalist, Schriftsteller und Schauspieler

 Garcia de Sá († 1549), portugiesischer Generalgouverneur Indiens
 Hamilton Soares de Sá (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Joana Sá (* 1979), portugiesische Musikerin
 Sa Jae-hyouk (* 1985), südkoreanischer Gewichtheber
 João Victor Santos Sá (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Victor (Fußballspieler, 1994)

 Josué Sá (* 1992), portugiesischer Fußballspieler
 Leroy D’sa, indischer Badmintonspieler
 Lesly de Sa (* 1993), niederländisch-angolanischer Fußballspieler
 Manoel de Sa (1530–1596), portugiesischer Theologe und Exeget
 Manuel Sá Pessoa (* 1980), portugiesischer Schauspieler
 Mário de Sá-Carneiro (1890–1916), portugiesischer Dichter und Schriftsteller
 Mateus de Sá (* 1995), brasilianischer Leichtathlet
 Mem de Sá († 1572), portugiesischer Adliger, Jurist, Richter und Gouverneur
 Orlando Sá (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Ricardo de Sá (* 1989), portugiesischer Schauspieler und Sänger
 Roger De Sá (* 1964), südafrikanischer Fußballspieler
 Roli Pereira de Sa (* 1996), französischer Fußballspieler
 Sandra de Sá (* 1955), brasilianische Sängerin und Komponistin
 Sa Sol (* 1994), südkoreanische Sportkletterin
 Tiago Sá (* 1995), portugiesischer Fußballspieler
 Wanda Sá (* 1944), brasilianische Musikerin

Sa oder Sa. steht als Kürzel für:
 Samstag/Sonnabend

SA oder S.A. bezeichnet in einigen außerdeutschen Sprachräumen die Rechtsform einer Aktiengesellschaft (AG):

 Sociedade Anónima (Portugal)
 Sociedade Anônima (Brasilien)
 Société Anonyme (Frankreich)
 Spółka Akcyjna (Polen)
 Societate pe Acțiuni (Rumänien)
 Sociedad Anónima de Capital Variable (Mexiko)
 Société Anonyme (Luxemburg)
 Shoqëria aksionare (Albanien)

Siehe hierzu auch → AS

SA steht für:

Länder und Regionen:
 Argentinien (ICAO-Code)
 Egersund, Provinz Rogaland, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)
 Glasgow, Großbritannien (Kfz-Kennzeichen)
 Saarland 1947 bis 1956 (Kfz-Kennzeichen)
 Okres Šaľa, Slowakei (Kfz-Kennzeichen)
 Provinz Salamanca, Spanien (Kfz-Kennzeichen, auslaufend)
 Provinz Salerno, Italien (Kfz-Kennzeichen)
 Distrikt Santarém, Portugal (Kfz-Kennzeichen, nur für Lkw-Anhänger)
 Santo Antão (Kap Verde) (Kfz-Kennzeichen)
 Saskatchewan, eine kanadische Provinz
 Saudi-Arabien (Landescode ISO 3166-1)
 Schwäbische-Alb-Radweg, einen Radfernweg durch Süddeutschland
 Senta in Serbien (Kfz-Kennzeichen)
 South Australia, australischer Bundesstaat (Regionalcode ISO 3166-2)
 Swansea (Postleitzahl)

Organisationen und Unternehmen:
 Sabancı Holding
 Sámi allskuvla, die Samische Hochschule in Norwegen
 Service Action, geheime französische Militäreinheit
 Slovenska akreditacija, slowenische Organisation
 Societé des Auxiliatrices des âmes du Purgatoire („Helferinnen“), ein katholischer Frauenorden
 South African Airways, südafrikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Star Alliance
 Stella Alpina (Partei), politische Partei Italiens
 Sturmabteilung, paramilitärische Kampforganisation der NSDAP
 Swaziland Airlink, Fluggesellschaft von Eswatini (IATA-Code), seit 2018 Eswatini Airlink

Sonstiges:
 1983 SA, einen Kleinplaneten des Amor-Typs
 Satzaussage
 Schienenauszug, ein Bauteil des Gleisoberbaus
 Schularbeit, in Österreich im Lehrplan vorgesehene Prüfung, siehe Klassenarbeit
 Security Association, Vereinbarung zwischen zwei kommunizierenden Einheiten in Rechnernetzen
 Selective Availability, aus militärischen Gründen technisch reduzierte Genauigkeit beim Global Positioning System
 , Weitergabe unter gleichen Bedingungen bei Creative-Commons-Lizenzen
 Sicherungsanlage von Bahnübergängen, siehe Bahnübergang (Deutschland)
 Single Action, ein Abzugssystem bei Schusswaffen
 Single Aisle, ein Flugzeug mit nur einem Gang zwischen den Sitzen
 Situational Awareness, siehe Situationsbewusstsein
 Stabsarzt, Militärarzt im Range eines Hauptmanns
 Standalone, Elektronikgeräte oder Software, die eigenständig ihre Funktion erfüllen
 Stromabnehmer
 Strukturierte Analyse (Methode im Rahmen der Softwareentwicklung), eine Methode zur Definition von Software-Anforderungen
 Surface-Air, siehe Flugabwehrrakete

CA (kyrillisch für „SA“) steht für:
 Sowjetskaja Armija (russ. Советская Армия), siehe Sowjetarmee

ŠA steht als Kürzel für:
 Šabac, Serbien (Kfz-Kennzeichen)

sa steht als Kürzel für:
 Sanskrit, Sprachencode nach ISO 639-1
 .sa, Saudi-Arabien (Top-Level-Domain)

s. a. steht als Kürzel für:
 siehe auch, siehe Querverweis
 sine anno (dt. „ohne Jahr“), siehe anno

s. A. steht als Kürzel für:
 seligen Angedenkens, siehe Z"l

S.-A. steht als Kürzel für:
 Sachsen-Altenburg

Siehe auch:

Abkürzung